Příjmení Petrů nosí více různých osobností:

Eduard Petrů (1928–2006) – historik a teoretik literatury, profesor starší české literatury v Olomouci
Jana Petrů (1938–1990) – česká zpěvačka
Jana Petrů viz Petra Janů (* 1952) – česká zpěvačka a herečka
Jiří Petrů (* 1956) – český politik
Karel Petrů (1891–1949) – český fotbalový trenér 
Ondřej Petrů (1915–1970) – český katolický teolog, biblista a pedagog
Růžena Petrů (1930–???) – československá bezpartijní politička z Pelhřimovska, poslankyně FS za normalizace
Simona Petrů (* 1983) – česká dramatička a dramaturgyně
Vladimír Petrů (1920–2002) – český římskokatolický kněz